Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 286001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 września 2001 do 8 października 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

286001-286100

286101-286200

286201-286300

286301-286400

286401-286500

286501-286600

286601-286700

286701-286800

286801-286900

286901-287000

Przypisy 

Lista planetoid 286001-287000